Municipio de Cedar Falls puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cedar Falls (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Cedar Falls (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk.